El término neerlandés (en femenino, neerlandesa) puede referirse:

 a la persona, animal o vegetal natural de los Países Bajos o a lo perteneciente o relativo a este país europeo;

 al idioma neerlandés o «flamenco», una lengua germánica.